Een verkeersweg:
 N633 (België)
 N633a (België)
 N633b (België)
 N633c (België)
 N633d (België)
 N633 (Frankrijk)
 N633 (Nederland), zie Provinciale weg 633

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing